Le qualificazioni del singolare maschile dell'Orange Prokom Open 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open 2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jurij Ščukin (ultimo turno)
 Arnaud Di Pasquale (ultimo turno)
 Mariano Puerta (Qualificato)
 Sébastien de Chaunac (Qualificato)

 Gorka Fraile (ultimo turno)
 Kim Tiilikainen (Qualificato)
 Leonardo Azzaro (ultimo turno)
 Fernando Verdasco (Qualificato)

Qualificati 

 Fernando Verdasco
 Kim Tiilikainen

 Mariano Puerta
 Sébastien de Chaunac

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2002